Champions Hockey League 2018/2019 var den femte säsongen av Champions Hockey League. Frölunda HC från Sverige blev mästare för tredje gången efter finalseger mot Red Bull München från Tyskland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel
Slutspelet lottades den 19 oktober 2018.

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Externa länkar
Officiell webbplats 

2018 i Europa
2019 i Europa
2018/2019
Ishockeysäsongen 2018/2019